Платфо́рма Морска́я:
 Морская — остановочный пункт Одесской железной дороги
 Морская — недействующий остановочный пункт Октябрьской железной дороги